Евгений Плоткин:
 Плоткин, Евгений Борисович (род. 1955) — советский и израильский математик, сын Б. И. Плоткина.
 Плоткин, Евгений Романович (род. 1929) — советский теплофизик.